De Zesdaagse van Vlaanderen-Gent is een wielersportevenement op wielerbaan het Kuipke in het Citadelpark in de Belgische stad Gent.

Geschiedenis
De eerste Zesdaagse van Gent begon op 30 oktober 1922 op een demonteerbare piste van 210 meter in de grote hal van het Feest- en Floraliënpaleis dat was gebouwd voor de Wereldtentoonstelling van 1913. In 1927 werd een vaste piste van 160 meter in gebruik genomen, maar in de jaren 1930 werd daarop nog maar twee keer een zesdaagse gereden. Na de Tweede Wereldoorlog nam men in 1947 de draad weer op. In 1955 kreeg de zesdaagse een andere plaats op de kalender, namelijk in november (voorheen was het maart of februari). Daardoor zijn er in dat jaar twee zesdaagsen van Gent verreden, één in februari (seizoen 1954-1955), en één in november (seizoen 1955-1956). Op 12 november 1962 werd het Kuipke, zoals de velodroom algemeen werd genoemd vanwege haar kleine omtrek en erg steile bochten, door een brand verwoest. Een nieuw Kuipke met een baan van 166 m werd in 1965 in gebruik genomen.

Tot de winnaars van de Zesdaagse van Gent behoren grote "zesdaagsenkoningen" als Rik Van Steenbergen, Peter Post, René Pijnen en Patrick Sercu, vaak gekoppeld aan topwielrenners van het ogenblik zoals Rik Van Looy, Eddy Merckx en Roger De Vlaeminck, die mede als publiekstrekkers voor de zesdaagse fungeerden. Patrick Sercu werd later baandirecteur van het Kuipke en als zodanig medeorganisator van de Zesdaagse van Gent. Sercu is ook recordhouder in Gent wat betreft het aantal eindoverwinningen, hij spant de kroon met 11 zeges.

In 2005 was de zesdaagse van Gent aan zijn 65e editie toe. Deze editie werd gewonnen door twee Gentenaars, Matthew Gilmore en Iljo Keisse. De vader van Matthew, Graeme, is zelf een tweevoudig oud-winnaar van de zesdaagse (in 1973 en 1974).

De Zesdaagse van 2006 (21 tot 26 november) werd stilgelegd toen de Spaanse wielrenner Isaac Gálvez om het leven kwam door een val.

Erelijst

Meervoudige winnaars 
Renners in het cursief gedrukt zijn renners die nu nog actief zijn.

Noten

Externe links 
 Officiële website

Gent
Sportevenement in Gent
Wielerwedstrijd in Vlaanderen